Sainte-Marguerite est un toponyme français (au sens linguistique) fréquent. 

La plupart de ces noms de lieu évoquent sainte Marguerite d'Antioche, vierge martyre du , fêtée le 20 juillet. 

Pour les autres saintes, voir .

Belgique 
Sainte-Marguerite (en néerlandais Sint-Margriete) est une section de la commune de Saint-Laurent
 Sainte-Marguerite, quartier de Liège 
 Sainte-Marguerite, quartier de Tournai, Place de Lille

Canada 
Île Sainte-Marguerite, dans les îles de Boucherville au Québec
Mont Sainte-Marguerite, une montagne du Québec
Sainte-Marguerite, municipalité canadienne du Québec en Nouvelle-Beauce
 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ville canadienne du Québec des Pays-d'en-Haut
 Sainte-Marguerite-Marie, municipalité canadienne du Québec de La Matapédia
Petite rivière Sainte-Marguerite, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
Rivière Sainte-Marguerite, une rivière du Québec
Zec de la Rivière-Sainte-Marguerite, une zone d'exploitation contrôlée, au Québec

France
Plusieurs communes françaises :

 Sainte-Marguerite, dans la Haute-Loire
 Sainte-Marguerite, ancienne commune de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Monneren
 Sainte-Marguerite, dans les Vosges
 Sainte-Marguerite-de-Carrouges, dans l'Orne
 Sainte-Marguerite-de-l'Autel, est une ancienne commune de l'Eure, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Le Lesme dans l'Eure
 Sainte-Marguerite-d'Elle, dans le Calvados
 Sainte-Marguerite-des-Loges, est une ancienne commune, du Calvados, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Livarot-Pays-d'Auge
 Sainte-Marguerite-de-Viette, dans le Calvados
 Sainte-Marguerite-en-Ouche, est une ancienne commune, département de l'Eure, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche
 Sainte-Marguerite-Lafigère, dans l'Ardèche
 Sainte-Marguerite-sur-Duclair, dans la Seine-Maritime
 Sainte-Marguerite-sur-Fauville, dans la Seine-Maritime
 Sainte-Marguerite-sur-Mer, dans la Seine-Maritime

Autres toponymes :
 Sainte-Marguerite, quartier de Paris
 Sainte-Marguerite, quartier de Marseille
 île Sainte-Marguerite (ou Sainte-Marguerite), île de l'archipel des Lérins à Cannes (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
 Sainte-Marguerite, Hameau de Comines (France).
 Sainte-Marguerite, Hameau de Laroque-des-Arcs (France) 
 Sainte-Marguerite de Pornichet, station balnéaire de la commune de Pornichet, dans la Loire-Atlantique, bordée par : 
 la plage de Sainte-Marguerite 
 Forêt de Sainte-Marguerite, forêt de La Réunion

Autres 
Sans tiret
 Sainte Marguerite, une eau minérale de Saint-Maurice-ès-Allier, France.
 Sainte Marguerite, un tableau du peintre espagnol Francisco de Zurbarán peint en 1631.

Voir aussi 
 Sainte-Margueritte-près-de-la-Mer (pendant la Révolution française Margueritte-la-Mer), ancienne commune du département de la Manche, orthographiée également Sainte-Marguerite avec un seul t.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France